Сонора:

Географічні об'єкти 

 Сонора — штат Мексиканської Республіки
 Сонора — піщано-кам'яниста пустеля в Північній Америці
 Сонора — муніципалітет в Бразилії
 Сонора — річка в Мексиці
 Сонора — острів у Британській Колумбії, Канада

Сонора — місто, штат Каліфорнія
 Сонора — місто, штат Кентуккі
 Сонора — місто, штат Техас

Інше 

Сонора — рід змій ()